Hendrikx est un patronyme flamand dérivé du prénom Hendrik (en français : Henri), où est accolé le suffixe génitif de descendance -s.

Patronyme 

  (1917-1944/1945), résistant néerlandais.
  (1944), homme politique néerlandais.
  (1941), homme politique néerlandais. 
 Marc Hendrikx (1974), joueur de football belge. 
  (2000), actrice belge.
  (1913-1978), homme politique belge.
 Trevor Hendrikx (1985), joueur canadien de hockey sur glace.

Patronyme flamand